Хильчицы () — село в Золочевской городской общине Золочевского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 246 человек. Занимает площадь 0,624 км². Почтовый индекс — 80714. Телефонный код — 3265.

Ссылки 
 Хильчицы на сайте Верховной рады Украины